Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Donar e Ola Jonsson che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Federico Mordegan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 David Prinosil /  Richard Vogel (primo turno)
 Sander Groen /  Menno Oosting (quarti di finale)

 Nils Holm /  Mikael Tillström (primo turno)
 Marcos Górriz /  Mark Keil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1992